Сембратович:
 Йосиф Сембратович (1821—1900) — єпископ Української греко-католицької церкви; з 18 травня 1870 року Митрополит Галицький та Архієпископ Львівський — предстоятель УГКЦ.
 Сембратович Лев Ісидор (1880—1939) — український католицький священик.
 Сембратович Лев Михайлович — український греко-католицький священик, Сяноцький декан Перемишльської єпархії УГКЦ. Небіж предстоятеля УГКЦ Сильвестра Сембратовича.
 Людвик Сембратович (1837—1892) — австрійський військовик українського походження, генерал-майор, фельдмаршал-лейтенант австро-угорської армії.
 Сембратович Роман (1875—1905) — український публіцист, редактор, видавець, громадсько-політичний діяч.
 Сильвестр Сембратович (1836—1898) — єпископ Української Греко-Католицької Церкви, кардинал Католицької Церкви; з 5 травня 1885 року Митрополит Галицький, Архієпископ Львівський та Єпископ Кам'янецький — предстоятель Української Греко-Католицької Церкви. Небіж митрополита Йосифа Сембратовича.